Plus encore qu'aux périodes de l'Ancien et du Nouvel Empire, l'arbre généalogique de la , fondée par , ancien vizir sous la , est complexe et incomplet, et les relations entre membres de la famille royale obscures. Certains des liens douteux sont marqués par une ligne pointillée. Ne sont représentés que les acteurs majeurs de la dynastie. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Notes et références

Sources et bibliographie 

  ;

Index égyptologique
XIIe dynastie égyptienne
12